Андрей Сергеевич Никитин:
 Никитин, Андрей Сергеевич (род. 1979) — губернатор Новгородской области.
 Никитин, Андрей Сергеевич (род. 1988) — белорусский футболист. Примечания